Termenul Jemappes (ortografiat și Jemmape, Jemappe, Jemmappes, Jemmappe sau Jemapes) se poate referi la:
Localitatea Jemappes, mai demult o comună de sine stătătoare, azi parte a orașului Mons, din Belgia;
Bătălia de la Jemmapes de la data de 6 noiembrie 1792 dintre Imperiul Austriac și Prima Republică Franceză;
Jemmapes (departament) un fost departament al Franței din perioada revoluției și a primului Imperiu.
De asemenea, numele comunei belgiene Jemeppe-sur-Sambre este similar.